

Astronomia 
 Euphrosyne – planetoida o numerze katalogowym 31

Ludzie

Osoby o imieniu Euphrosyne

Okręty

Taksonomia 
 Euphrosyne – rodzaj z rodziny astrowatych (plemię Heliantheae)
 Euphrosyne – synonim rodzaju Stenella (delfinek)
 euphrosyne – epitet gatunkowy, np. Boloria euphrosyne, Macromia euphrosyne, Stenella euphrosyne

Zobacz też 
 Eufrozyna